

Geografia
 Bamberg – endonimo della città tedesca di Bamberga, in Baviera
 Bamberg – città dell'Ontario, in Canada
 Bamberg – città della Carolina del Sud, negli Stati Uniti d'America

Persone
 Eckbert von Bamberg (1173-1237) – vescovo di Bamberga
 Israel von Bamberg (XIII secolo) – commentatore del Talmud
 Samuel Bamberg (XIII secolo) – halakhico, uno dei più importanti studiosi tedeschi del Talmud
 Felix Bamberg (1820-1893) – pubblicitario
 Georg Bamberg (1936) – uomo politico tedesco

Altri progetti